L'expression « République irlandaise » peut faire référence à : 
 L'État d'Irlande. Même s'il ne s'agit pas de son nom officiel (qui est simplement « Irlande »), les Britanniques font régulièrement appel à cette dénomination (ou à celle de « République d'Irlande ») pour identifier l'État d'Irlande par opposition à l'Irlande du Nord ;
 L'espoir d'une République sur l'ensemble de l'île d'Irlande, problème central du républicanisme irlandais.
 Trois événements de l'histoire de l'Irlande :
 L'éphémère République du Connaught, proclamée en 1798 pendant la Rébellion irlandaise de 1798 ;
 L'insurrection de Pâques 1916 proclamant la République irlandaise, rapidement réprimée par les Britanniques.
 La République irlandaise (1919-1922), État dont l'indépendance vis-à-vis du Royaume-Uni fut proclamée unilatéralement et aboutit à la guerre d'indépendance irlandaise puis à l'indépendance reconnue sous la forme de l'État libre d'Irlande.

Politique en Irlande